8th Street (straat) - straat in New York
 8th Street (Broadway Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat